VDF steht als Abkürzung für:
 vdf Hochschulverlag, den Wissenschaftsverlag der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich
 Vereinigte Drehbank-Fabriken
 VHF Direction Finder, UKW-Peiler des Flugnavigationsfunkdienstes; siehe dazu auch QDM
 Verband Deutscher Falkner, ein Beizjagd-Verband in den fünf neuen Bundesländern.
 Verband Deutscher Freilichtbühnen

VdF steht als Abkürzung für:
 Verband der Führungskräfte, Bundesverband von Fach- und Führungskräften
 Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie, eine Vereinigung von Fruchtsaft-Getränkeherstellern
 Verband der Fechtmeister, eine Vereinigung für akademisches Mensurfechten 
 Verband der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen
 Verband der Filmverleiher, Interessenvertretung der deutschen Filmverleiher
 Verband der Fleischwirtschaft, ein Interessenverband der Unternehmen aus dem Bereich Vieh- und Fleischsektor
 Verband Deutscher Freilichtbühnen, einen Zusammenschluss nichtkommerzieller Open-air-Spielstätten
 Vereinigung der Fußballer, einen gewerkschaftsähnlichen österreichischen Sportverband
 Vereinigung der Französischlehrerinnen und -lehrer

Vdf steht als Abkürzung für:
 Virendefinitionsdatei
 Vinylidenfluorid, eine zur Kunststoffherstellung eingesetzte Chemikalie; siehe 1,1-Difluorethen
 Vodafone, das weltweit zweitgrößte Mobilfunkunternehmen mit Sitz in Großbritannien

VDF